

Personnages existants
 Krushnaa Patil (née en 1989), alpiniste indienne.
 Pratibha Patil (née en 1934) est la présidente de l'Inde depuis 2007.
Sanjay Dina Patil (né en 1969) est un homme politique indien.
 Shivraj Patil est un homme politique indien.

Personnages fictifs
Parvati et Padma Patil, jumelles fictives dans l'univers de Harry Potter

Homonymie de patronyme indien